RLP steht für:
 Rheinland-Pfalz, deutsches Land
 Landesbank Rheinland-Pfalz, RLP-Bank
 RLP (DJ), französischer DJ
 Rosella Plains Airport (IATA-Code), Flughafen von Rosella Plains (Queensland), Queensland

RLP